François Morin (1925-2005), banquier français ;
 François Morin (1945-), économiste français.

Voir aussi 
 Patron François Morin (1960-1995), bateau de sauvetage de la SNSM